Ву́лиця Бурми́стенка — назва вулиць у деяких містах України.

 Вулиця Бурмистенка — вулиця у місті Київ.
 Вулиця Бурмистенка — вулиця у місті Лохвиця Полтавської області.

 Вулиця Бурмистенка — колишня назва сучасного провулку Бурмистенка в Києві.
 Вулиця Бурмистенка — колишня назва вулиці Івана Мазепи у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області.

Вулиці, названі на честь людей